Еберштат се може односити на :

 Еберштат (Виртемберг), општина у немачкој савезној држави Баден-Виртемберг.
 Еберштат (Бухен), округ града Бухен у немачкој савезној држави Баден-Виртемберг.
 Еберштат (Лих), округ града Лих у немачкој савезној држави Хесен.
 Дармштат-Еберштат, општина града Дармштата у немачкој савезној држави Хесен.